FMI steht für:
 Fachverband Metallwaren- und verwandte Industrien e.V., ein Interessenverband von Herstellerfirmen, Sitz in Düsseldorf
 Fachverband Mineralwolleindustrie e.V.
 Federated Motor Industries, ehemaliger nigerianischer Automobil- und Nutzfahrzeughersteller
 Federazione Motociclistica Italiana, der italienische Motorradverband
 Fils de Marie Immaculée, katholischer Männerorden
 Fixed Mobile Integration, Festnetz- und Mobiltelefonie in einem. In Deutschland unter der Marke Genion angeboten.
 FMI Air, eine Fluggesellschaft aus Myanmar (ICAO-Code)
 Friedrich-Meinecke-Institut, ein Institut für Geschichtswissenschaft an der Freien Universität Berlin, das die Erforschung der Geschichte in ihrer ganzen Breite zum Ziel hat
 Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, privates schweizerisches Forschungsinstitut
 Functional Mock-up Interface, ein Standard für den Austausch von Simulationsmodellen
 Bahnhof Michelstadt (DS100-Code)

FMI als Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Międzyrzecki in der Woiwodschaft Lebus

fmi steht als Abkürzung für:
 Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG (eigene Schreibweise auch spitäler fmi ag), frutigen meiringen interlaken, eine Schweizer Krankenhauskette

FMI